Zeitenwende steht für:

 Beginn einer neuen Ära, siehe Zeitalter 
 Beginn der christlichen Zeitrechnung, siehe v. Chr. 
 Verlag Zeitenwende, deutscher Esoterikverlag, siehe Sven Henkler #Verlag Zeitenwende 
 ehemaliger Name des Parteiorgans der „Partei Mensch Umwelt Tierschutz“, siehe Partei Mensch Umwelt Tierschutz #Zeitschrift 
 das Wort des Jahres 2022: Ein politisches Schlagwort, das von Bundeskanzler Scholz nach dem Russischen Angriff auf die Ukraine geprägt wurde, siehe daraus folgend auch Sondervermögen (Bundeswehr)

Siehe auch:
 Zeitwende
 Wendezeit
 Jahreswende
 Pachakuti